Imię i nazwisko Willy Rasmussen nosili lub noszą m.in.:
 Willy Rasmussen (1910–1958) – duński lekkoatleta, skoczek w dal, olimpijczyk z 1936
 Willy Rasmussen (1937–2018) – norweski lekkoatleta, oszczepnik, olimpijczyk z 1960 i 1964